Earley est un nom propre.

Toponyme 

 Earley, ville d'Angleterre dans le Berkshire.
 , dans le comté de Dakota dans le Minnesota.

Patronyme 

 , un joueur américain de baseball.
 , une personnalité politique américaine.
 , un joueur de basket américain.
 , un joueur américain de baseball.
 , une actrice américaine.
 Charity Adams Earley, la première femme afro-américaine à devenir officier dans le Women's Army Corps.
 , une personnalité politique américaine.
 , un joueur de football gallois.
 , un militaire gallois.
 Jay Earley, informaticien et psychologue américain.
 , un sculpteur sur pierre et artiste ecclésiastique irlandais.
 , un acteur et chanteur américain.
 , un avocat et ancien politicien américain.
 Martin Earley, un coureur cycliste irlandais.
 Mary Two-Axe Earley, une activiste canadienne pour les droits des femmes et des enfants autochtones.
 , joueur de football australien.
 , journaliste et écrivain américain.
 , plongeur américain.
 , artiste américain.
 , poète américain.
 , un joueur américain de baseball.
 , un romancier américain.

Autres 
 Analyse Earley, un algorithme d'analyse syntaxique pour les grammaires non contextuelles.
 , une entreprise irlandaise.